José Macias ist der Name folgender Personen:

* José Macías (Schriftsteller) (* 1949), argentinischer Schriftsteller
 José Isidro Guerrero Macías (1951–2022), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Mexicali
 José Juan Macías (* 1999), mexikanischer Fußballspieler
 José Natividad Macías (1857–1948),  mexikanischer Jurist, zweifacher Rektor der Universidad Nacional de México (UNM) und Politiker
 José Ulises Macías Salcedo (* 1940), mexikanischer Geistlicher und römisch-katholischer Erzbischof von Hermosillo